Трка на 400 метара у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је 18. и 19. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу освојену у Бирмингему 2018. није бранила Кортни Около из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичарки из 20 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у трци на 400 метара за жене пре почетка светског првенства 18. марта 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичарки на 400 метара у дворани пре првенства (18. марта 2022), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године. Такмичарке су биле подељене у 5 група. За полуфинале су се пласирале по 2 победнице група (КВ) и 2 према постигнутим резултатима (кв)., ,

Полуфинале 
Полуфинале се одржало 18. марта 2022. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. У финале су се квалификовале прве 3 из сваке групе (КВ).,,

Финале 
Финале се одржало 19. марта 2022. године у 19:55.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици у дворани